

Hydronymes 

 La Nièvre est une rivière française, affluent de la Loire et coulant dans le département du même nom.
 La Nièvre d'Arzembouy est une rivière du département de la Nièvre, affluent de la Nièvre et ainsi sous-affluent de la Loire.

 La Nièvre est une rivière de Picardie, dans le département de la Somme et un affluent de la Somme en rive droite.

Toponyme 

 Le département de la Nièvre est un département français de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Mention dans d'autres toponymes 

 Dompierre-sur-Nièvre est une commune française, située dans le département de la Nièvre.
 La Celle-sur-Nièvre est une commune française, située également dans le département de la Nièvre.

Bateau 
 la Nièvre est un bateau de transport de la Marine nationale, construit en 1921, long de 74 mètres, servant à transporter du mazout, qui s'échoua  le  sur les rochers de Port-Stars, près de Primelin, en baie d'Audierne et fut perdu, mais les 59 hommes d'équipage furent sauvés.

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de toponyme